John Buscema (1927-2002), dessinateur de comics
 Sal Buscema, un dessinateur de comics

Voir aussi 
 Buscemi, commune de Sicile